Hamid Karzai International Airport, l'aéroport international de Kaboul, Afghanistan, renommé ainsi en 2014 en hommage à l'ancien chef de l'État afghan
 Hong Kong International Airport, l'aéroport international de Hong Kong
 Hong Kong Institute of Architects (), une association professionnelle d'architectes de Hong Kong.